Дмитрий Чертков:
 Чертков, Дмитрий Александрович (1824—1872) — камер-юнкер, коллежский советник, тарусский уездный предводитель дворянства.
 Чертков, Дмитрий Дмитриевич (1895—1953) — генерал-майор юстиции, член Военной коллегии Верховного Суда СССР.
 Чертков, Дмитрий Тимофеевич (ум. 1941) — капитан дальнего плавания